Лудвиг IV од Хесена и Рајне (нем. -{Ludwig IV. von Hessen und bei Rhein}-), пуним именом Фридрих Вилхелм Лудвиг IV Карл (нем. -{Friedrich Wilhelm Ludwig IV. Karl}-), био је велики војвода од Хесена и Рајне, од 13. јуна 1877. до 13. марта 1892, и отац последње руске царице Александре Фјодоровне.

Рођен је 12. септембра 1837, у Дармштату, као син принца Карла и принцезе Елизабете од Пруске. Оженио се 1. јула 1862, са британском принцезом Алисом, трећим дететом британске краљице Викторије и принца Алберта. Након што је Алиса преминула, од тифуса 1878, оженио се и други пут. Умро је 13. марта 1892, у Дармштату.

Породично стабло

Породица

Први брак

Супружник

Деца

Други брак

Супружник 

 поништен морганатски брак

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1837.
Умрли 1892.